

Kunst en geschiedenis
Een kunstzinnige en maatschappelijke stroming uit de 18e, 19e en vroege 20e eeuw:

 Romantiek (stroming)
 Romantiek (muziek)
 Romantiek (literatuur)
 Romantiek (schilderkunst)
 Noorse nationale romantiek
 Neoromantiek
 Nieuwe Romantiek
 Preromantiek

Psychologie
 Romantische liefde
 Romantiek (stemming), een gemoedstoestand

Romantisch
 Romantische film
 Romantische fraude
 Romantische komedie
 Romantische liefde (hoorspel)
 Romantische Straße

Zie ook 
 Romance (doorverwijspagina)